Petrus van der Aa, un jurisconsulte belge (1530 - 1594).
 Pieter van der Aa, un géographe et libraire hollandais (1659 - 1733).